Лагос де Морено има више значења:

 Лагос де Морено, Ампуерос (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Општина Лагос де Морено (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Лагос де Морено (Лагос де Морено, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику